Nantou kan syfta på:

 Nantou (län)
 Nantou (sockenhuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,54, long 113,92)
 Nantou, Zhongshan